La Serie A1 maschile FIPAV 1978-79 fu la 34ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Klippan Torino. Per la rinuncia di Cesenatico fu ripescata, all'inizio della stagione, la Veico Parma.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1978
Pallavolo nel 1979
 1978-1979